Тиран-и-Карван () — один из 21 шахрестана иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Тиран.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Карван (Карун) (بخش کرون)
Население шахрестана на 2006 год составляло 64 043 человек.

Населённые пункты 
Десять крупнейших населённых пунктов шахрестана:

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Исфахана